Hrvatski nogometni klub Rijeka, dříve známý jako NK Rijeka, je chorvatský fotbalový klub z města Rijeka. Založen byl roku 1904 jako CS Olimpia. Následně změnila jména na U.S. Fiumana za fašistického režimu a na S.C.F Quarnero za komunistického režimu. Současný název nakonec převzal v roce 1954. Dvakrát získal jugoslávský pohár (1977–78, 1978–79), dvakrát pohár chorvatský (2004–05, 2005–06). V sezóně 1979/80 se probojoval do čtvrtfinále Poháru vítězů pohárů.V sezóně 2016/17 byl chorvatský mistr.

Výsledky v evropských pohárech

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky klubu

Chorvatské fotbalové kluby
Sport v Rijece
Fotbalové kluby založené v roce 1904